Качуа — многозначный термин.

 Качуа — город на юго-западе Бангладеш.
 Качуа — город на востоке Бангладеш.
 Качуа — подокруг на юго-западе Бангладеш.
 Качуа — подокруг на востоке Бангладеш.